Cosimo III. Medicejský (14. srpna 1642 Florencie – 31. října 1723 Florencie) byl v letech 1670–1723 toskánský velkovévoda.

Životopis 
Jeho otcem byl Ferdinand II. Medicejský a matka byla Vittoria della Rovere. Matka ho přesvědčila, aby propustil některé ministry a místo toho najal členy duchovenstva, se kterými měla dobré kontakty. Cosimo podpořil reformu uvnitř františkánského řádu. Podporoval populární misi prováděnou sv. Leonardem z Porta Maurice. Na jeho dvoře sloužil botanik Paolo Boccone.

Dne 20. června 1661 si Cosimo vzal ve Florencii princeznu Markétu Luisu, dceru Gastona Orleánského a Markéty Lotrinské. Markéta Louisa byla sestřenicí Ludvíka XIV. krále Francie. Pár spolu měl několik dětí, rozvedli se v roce 1675. Na trůn po jeho smrti nastoupil jeho syn Gian Gastone Medicejský.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 

Cosimo III.
Cosimo III.
Cosimo III.
Narození ve Florencii
Úmrtí ve Florencii
Pohřbení v bazilice San Lorenzo ve Florencii
Narození 14. srpna
Narození v roce 1642
Úmrtí 31. října
Úmrtí v roce 1723
Muži